Die Walachei (Region) war vom Mittelalter bis Mitte des 19. Jahrhunderts Fürstentum (Fürstentum Walachei), dessen Hauptstadt zuerst Câmpulung, dann Curtea de Argeș, dann Târgoviște und schließlich Bukarest war.

Liste der Herrscher bis zur Vereinigung mit dem Fürstentum Moldau 1859: Alle Herrscher vor 1330 sind historisch nicht eindeutig belegbar und möglicherweise legendäre Sagengestalten (beispielsweise Radu Negru).

Siehe auch 
 Liste der Ministerpräsidenten Rumäniens
 Liste der Staatsoberhäupter Rumäniens
 Liste der Herrscher der Moldau

Walachei
!
!